Пара Кара Блэк / Лизель Хубер защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма ''(Полуфинал)

<li>  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
<li>  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2008